Silver Lake puede referirse a los siguientes lugares:
 Silver Lake (Alaska)
 Silver Lake (Carolina del Norte)
 Silver Lake (Florida)
 Silver Lake (Indiana)
 Silver Lake (Kansas)
 Silver Lake (Minnesota)
 Silver Lake (condado de Essex, Nueva Jersey)
 Silver Lake (condado de Warren, Nueva Jersey)
 Silver Lake (condado de Otsego, Nueva York)
 Silver Lake (condado de Wyoming, Nueva York)
 Silver Lake (Ohio)
 Silver Lake (Oregón)
 Silver Lake (Wisconsin)
 Silver Lake (Los Ángeles)